USS Siboney — кораблі ВМС США.

 USS Siboney (ID-2999) — цивільне судно, реквізоване урядом США під час Першої світової війни та перетворене на військове транспортне судно. Повернуто власнику після закінчення війни
 USS Siboney (CVE-112) — ескортний авіаносець типу «Комменсмент Бей». На службі протягом 1945-1970 років.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни